Kleinbrand bezeichnet

 ein Schadensfeuer, siehe Brand
 Kleinbrand (Gemeinde Hofamt Priel), Ortsteil der Gemeinde Hofamt Priel, Bezirk Melk, Niederösterreich
 den deutschen Namen einer Gemeinde im Okres Náchod, Tschechien, siehe Žďárky